2 miejscowości w Polsce: 
 Chrostowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle 
 Chrostowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów